Brooklyn Bridge steht für:

 Brooklyn Bridge, Hängebrücke in New York, Vereinigte Staaten
 Brooklyn Bridge (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (1981)
 Brooklyn Bridge (Roman), Roman von Leslie Kaplan (1986)
 Brooklyn Bridge (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1991 bis 1993)
 The Brooklyn Bridge, US-amerikanische Musikgruppe